Иван Искра: Искра, Иван Иванович (?—1708) — полтавский полковник Войска Запорожского.
 Искра, Иван Яковлевич (?—1659) — полтавский полковник Войска Запорожского.